Vardište je lahko:
 Donje Vardište (Bosna in Hercegovina)
 Vardište (Bosna in Hercegovina)